Suchý může znamenat:

příjmení osob
 Suchý (příjmení)

název obce nebo její části
 Suchý – obec v okrese Blansko
 Suchý Důl – obec v okrese Náchod
 Suchý Důl (Klášterec nad Ohří) – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Suchý Kámen – část obce Chudenín v okrese Klatovy

vrchy a hory
 Suchý (Malá Fatra) (1468 m) – hora na Slovensku
 Suchý kopec (815 m) – vrch mezi Křovinou a Malinskou skálou ve Žďárských vrších
 Suchý vrch (Lužické hory) (641 m)
 Suchý vrch (Nitrické vrchy) (1028 m) - ve Strážovských vrších
 Suchý vrch (Orlické hory) (995 m) – nejvyšší vrchol Bukovohorské hornatiny
 Suchý vrch (Hrubý Jeseník) (941 m)
 Suchý vrch (Velká Fatra) (1550 m)
 Suchý žleb – krasový kaňon v Moravském krasu

vodní toky
 Suchý potok – více různých objektů

jiný význam
 suchý článek – zinko-uhlíkový článek
 suchý led – oxid uhličitý
 suchý zip